Валерий Реше́тников:
 Решетников, Валерий Германович (в монашестве Евгений; род. 1957) — епископ Русской православной церкви, митрополит Таллинский и всея Эстонии.
 Решетников, Валерий Николаевич (1943—2020) — российский учёный, специалист в области математической теории информационного поиска, теории и методам визуализации и управления отображением информации, спутниковым информационным технологиям.